Heinz Hoffmeister ist der Name folgender Personen: 

* Heinz Hoffmeister (Bildhauer) (1851–1894), deutscher Bildhauer, Zeichner, Maler und Autor
 Heinz Hoffmeister (Grafiker) (1896–1930), deutscher Grafiker und Maler